In 1994/95 werd het vierde voetbalseizoen gespeeld van de Wit-Russische Vysjejsjaja Liha. De competitie werd gespeeld van 13 juli 1994 tot 23 juni 1995. Dinamo Minsk werd kampioen.

 Tijdens de winterstop wijzigden KIM Vitsebsk en Fandok Bobroesjk de clubnaam in respectievelijk Dvina Vitebsk en FK Bobroesjk.

Eindstand 

Er worden zowel Wit-Russische als Russische namen gebruikt, bv Dinamo Minsk gebruikt de Russische naam.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Wit-Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1994/95